Funkcija, prema latinskom functio: izvedba, izvršenje, može imati sljedeća značenja:

 funkcija, položaj, status, uloga (u društvu, u službi...)
 funkcija, pojam iz biologije, biološka funkcija
 funkcija, pojam iz matematike, matematička funkcija
 funkcija, u programiranju naziv za dio programa, potprogram